Glück auf ([глюк а́уф], переводится примерно как «Счастливо вернуться наверх!», «Счастливо выбраться!») — приветствие немецких горняков.

Выражает надежду на возвращение из шахты наверх, на поверхность земли.

Фраза возникла в те времена, когда горняки ещё поднимались и опускались в шахты, пользуясь деревянными лестницами.
После каторжной работы в шахте обычно предстоял длинный и опасный путь наружу, который мог занимать до двух часов времени. С XVI по XVIII столетия гибель людей в шахтах была обычным, неизбежным делом.

Такое приветствие вошло в слова песни Glück Auf, der Steiger kommt, известная как «Песня горняка» (Steigerlied — Штайгерлид). По традиции певец Герберт Грёнемайер начинает каждый свой концерт в своём родном городе Бохуме с этой песни.

Использование 
Фраза используется в арго спелеологов, водолазов и аквалангистов.

Словосочетание в слитном виде является названием авторитетного профильного журнала «Glückauf» и его приложения «Glückauf Forschungshefte». Также название  носил первый специализированный танкер, перевозивший нефть наливом в корпус.

Интересные факты 
 В Сьяновских каменоломнях среди путешественников принято по сути аналогичное приветствие «Доброго!».
 Словения: «Сречно!» (srečno = счастливо).

Приветствия
Немецкие фразы
Шахтёры Германии